Triady – cykl trzech wierszy angielskiego poety Algernon Charles Swinburne’a. Każdy wiersz składa się z trzech zwrotek czterowersowych i rymuje się abab abab abab. 

W utworze Swinburne posłużył się aliteracją (na przykład The delight of the dawn in the day). Ten rodzaj instrumentacji głoskowej był jego ulubionym środkiem stylistycznym. Stosował go między innymi w tragedii Atalanta w Kalidonie, znanej w Polsce z przekładu Jana Kasprowicza z 1907. Na język polski omawiany cykl przełożył Antoni Lange. Cytat znalazł się w antologii Przekłady z poetów obcych z 1899.

Przypisy 

Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a